SAK, eller sak, har flera betydelser:

 Sak i bemärkelsen fråga som är ämne för rättslig prövning.
 Svenska Afghanistankommittén
 Svenska Atlantkommittén
 Sveriges Allmänna Konstförening
 Den finska förkortningen för Finlands Fackförbunds Centralorganisation
 Sauðárkrókurs flygplats
 SAK, anropssignalen för Kungsbacka radio